Становка — топоним:

Населённые пункты 
 Становка — деревня в Белоруссии, Витебская область, Толочинский район.
 Становка — село в России, Омская область, Большеуковский район.

Реки 
 Становка — река в Московской области, впадает в Верхнерузское водохранилище.
 Становка — река в Восточной Сибири, приток Лены.
 Становка — река в Смоленской области, приток Остра.
 Становка — река в Новгородской области, приток Шульги.